Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 531 dans le monde.

 Route européenne 531 en Allemagne 
 RS-531 au Brésil
 Route régionale 531 en Finlande
 Route nationale 531 en France